Bardo (województwo dolnośląskie)
 Bardo Śląskie (przystanek kolejowy)